Сайкс () — фамилия:

 Сайкс, Абрахам (род. 1953) — танзанийский хоккеист на траве.
 Сайкс, Брайан (1947—2020) — английский генетик.
 Сайкс, Бриттни (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Сайкс, Ванда (род. 1964) — американская актриса, комик и сценарист.
 Сайкс, Джон (род. 1959) — английский гитарист и автор песен.
 Сайкс, Джордж (1822—1880) — американский генерал, участник Гражданской войны.
 Сайкс, Марк (1879—1919) — британский писатель, политик и дипломат.
 Сайкс, Оливер (род. 1986) — английский музыкант.
 Сайкс, Перси (1867—1945) — британский военный, дипломат и писатель, автор большого количества исторических, географических и биографических трудов.
 Сайкс, Ричард (род. 1942) — английский биохимик.
 Сайкс, Синтия (род. 1954) — американская актриса, в основном, известная благодаря телевизионным ролям.
 Сайкс, Таурус (род. 1975)— американский боксёр-профессионал.
 Сайкс, Уильям Генри (1790—1872) — британский политик и орнитолог.
Сайкс, Фил (род. 1970) — американский хоккеист на траве.
 Сайкс, Элла (1863—1939) — британская путешественница и писательница.
 Сайкс, Энни (1855—1931) — американская художница.
 Сайкс, Эрик (1923—2012) — британский комедийный актёр, сценарист и режиссёр.

См. также